Nationalstraße 13 steht für:
 Nationalstraße 13 (Japan)
 Nationalstraße 13 (Laos)
 Nationalstraße 13 (Schweiz) (Siehe: Liste der Nationalstrassen der Schweiz)